Denumirea de Hristovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Hristovți, un sat în comuna Treavna, regiunea Gabrovo;
 Hristovți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.